De 39e editie van de Belgische wielerwedstrijd Omloop Mandel-Leie-Schelde werd verreden op 23 augustus 1987. De start en finish vonden plaats in Meulebeke. De winnaar was Frans Maassen, gevolgd door John Dekeukelaere en Edwin Bafcop.

Uitslag 

Omloop Mandel-Leie-Schelde
Eendagswielerwedstrijd in 1987